Ride for You – singolo delle Danity Kane del 2006
 Ride for You – singolo di Lil Tjay del 2018